Nicolas Dupont peut désigner :
 Nicolas Dupont (1714-1781), un des plus grands facteurs d'orgues de la Lorraine du  ;
 Nicolas Dupont-Aignan (1961-), homme politique français et président du mouvement Debout la France.